Caporaso peut faire référence à : 
 Lucia Caporaso (née en 1965), mathématicienne italienne.
 Teodorico Caporaso (né en 1987), athlète italien, spécialiste de la marche.
 Luciana Caporaso dite Luciana (née en 1977), chanteuse d'electro house.
  (1918–1999), femme politique italienne.
  (1890–1929), poète italien.